Aghadschari steht für:

 Aghadschari (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Chuzestan im Iran
 Haschem Aghadschari (* 1957), iranischer Historiker, Professor für Geschichte